Skouras ist der Familienname der folgenden Personen:

 Andreas Skouras (* 1972), griechisch-deutscher Pianist und Cembalist
 Peter Skouras (* 1963), griechisch-amerikanischer Fußballspieler 
 Plato Skouras (1930–2004),  US-amerikanischer Filmproduzent 
 Spyros Skouras (1893–1971), griechischstämmiger, US-amerikanischer Filmfirmenmanager